Por Jorge Menéndez puede referirse a:
Jorge Fernández Menéndez, escritor, periodista y analista político argentino-mexicano;
Jorge Menéndez Vallina, ingeniero y político español, expresidente del Real Oviedo entre 2013 y 2022;
Jorge Menéndez (ministro), ministro de Defensa Nacional de Uruguay entre el 5 de agosto de 2016 y el 1 de abril de 2019.